Khodābandeh kan syfta på följande platser:

Iran 

 Khodābandeh (ort i Iran), Khorasan, 
 Shahrestān-e Khodābandeh, kommun, Zanjan, 

Robotskapade Iranförgreningar